Zálší kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Zálší (ort i Tjeckien, Pardubice), 
 Zálší (ort i Tjeckien, Södra Böhmen), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar